Contact! – drugi album zespołu Eiffel 65 wydany w roku 2001.

Lista utworów 
 Lucky (In my life)
 New life
 One goal
 King of Lullaby
 I DJ With the fire
 Crazy
 Faraway
 I Don't Wanna lose
 Moring time
 Life like thunder
 Back in time
 Johnny Grey
 Brightly Shines
 Losing You
 People of Tomorrow
 Journey
 80's stars

Albumy muzyczne wydane w roku 2001